Jillian – variante del nome proprio di persona inglese Gillian
Jillian (I'd Give My Heart) – singolo dei Within Temptation tratto dall'album The Silent Force